L'enfer, c'est les autres est une citation extraite de la pièce de théâtre Huis clos de Jean-Paul Sartre, qui a eu un grand retentissement, a largement dépassé le cadre de la philosophie pour passer dans le langage courant et la culture populaire.

 L'Enfer, c'est les autres robots (Hell Is Other Robots), neuvième épisode de la première saison de la série télévisée américaine Futurama (1999).

 Cette citation est notamment employée dans la chanson « Sundance » du rappeur français Nepal dans son album Adios Bahamas (2020), ou encore dans la chanson « HELP!!! » du rappeur Laylow , dans son album "L’étrange histoire de Mr.Anderson" ou dans le titre du même artiste « 10’ », dans son album « Mercy ». Elle est également employée dans « Combo 696 » du rappeur Luv Resval dans la réédition de son album « Étoile Noire 2.0 : ZLM ». On retrouve également cette citation dans la chanson "X-men" du rappeur Lomepal, sorti en 2018 dans son album "Jeannine".